Dauphin steht für:

 französisch für „Delfin“
 den jeweils regierenden Fürsten der Landschaft Dauphiné (bis 1349)
 Dauphin (Adel), den Kronprinzen des französischen Königshauses zur Zeit der Valois und der Bourbonen
 Dauphin von Viennois, Titel der Grafen von Albon

Geografie:
 Dauphin (Alpes-de-Haute-Provence), Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence, Frankreich
 Dauphin (Manitoba), Ort in Manitoba, Kanada
 Dauphin (Quarter), Distrikt auf St. Lucia
 Dauphin (St. Lucia), Ort auf St. Lucia
 Dauphin County, County im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Dauphin Island, Ort im US-Bundesstaat  Alabama
 Dauphin Island, alternativer Name der Île des Dauphins, Insel im Archipel der Curzon-Inseln vor der Küste des Adélielands, Antarktika
 Dauphin Pond, Süßwassertümpel im Viktorialand, Antarktika

Unternehmen:
 Dauphin HumanDesign Group, Büromöbelhersteller
 Le Dauphin, französischer Automobilhersteller (1941–1942)

Produkte: 
 Dauphin (Rakete), eine französische Höhenforschungsrakete
 Dauphin (Schiffsname), mehrere französische U-Boote 
 Dauphin, ein Hubschrauber der Serie Aérospatiale SA 360

Gerichte:
 Gratin dauphinois
 Pommes dauphine

Personen:
 Albert Dauphin (1827–1898), französischer Anwalt und Politiker
 Claude Dauphin (1903–1978), französischer Schauspieler
 Claude Dauphin (Musikwissenschaftler) (* 1949), kanadischer Musikwissenschaftler
 Claude Dauphin (Unternehmer) (1951–2015), französischer Rohstoffhändler
 Eugène Dauphin (1857–1930), französischer Maler
 Heide Dauphin (* 1942), deutsche Tischtennisspielerin
 Jean-Claude Dauphin (* 1948), französischer Schauspieler

 Laurent Dauphin (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Marcelle Dauphin (1893–1976), luxemburgische Zahnärztin

im NRHP gelistete Objekte:
 Dauphin County Bridge No. 27, in Pillow, Pennsylvania, ID-Nr. 93000720
 Dauphin County Courthouse, in Harrisburg, Pennsylvania, ID-Nr. 93000723

Siehe auch:
 Dauphin-Fahrzeugsammlung, eine Oldtimersammlung
 Dauphine
 ad usum Delphini, für die Lektüre des Dauphins „entschärfte“ Bücher